BMW Seria 3 este o mașină din categoria compactă executivă, fabricată de producătorul German BMW începând cu data 1975 Mai . Este succesorul modelului Seria 02 și a fost produsă în 7 generații diferite.

Generații

Prima generație (E21; 1975–1983)

A doua generație (E30; 1982–1994)

A treia generație (E36; 1990–2000)

A patra generație (E46; 1997–2006)

A cincea generație (E90/E91/E92/E93; 2004–2013)

A șasea generație (F30/F31/F34; 2011–2019)

A șaptea generație (G20; 2019–prezent)

Versiunea M 

M3 este cea mai puternică versiune a modelului, produs de propria divizie motorsport a BMW, BMW M.

Producție și vânzări 

* Începând cu 2013, numerele includ și vânzările modelului BMW Seria 4.

Note

Legături externe

 Official BMW 3 Series

Seria 3